Wonderful World peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 

 , film de  sorti en 2009 ;
 , film japonais de Daisuke Namikawa sorti en 2010.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1960 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Undiscovered sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Wonderful World / Ça va Ça va, single du groupe japonais Juice=Juice sorti en 2015.

Album 

 , album de  et  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1981 ;

 , album de  sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;

Voir aussi